Carl Haslinger ist der Name folgender Personen:

* Carl Haslinger (Verleger) (1816–1868), österreichischer Komponist, Pianist und Musikverleger
 Carl Haslinger (Sänger) (1892–1974), österreichischer Sänger, Liederautor und Conferencier